Săceanu este un nume de familie românesc, care se poate referi la:

 Constantin Săceanu
 Robert Săceanu

Vezi și 

 Săceni

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești